Aero Commander peut désigner :
 Aero Commander, un constructeur aéronautique américain aujourd'hui disparu ;
 Aero Commander, le nom générique d'une lignée de bimoteurs d'affaires américains développés par Ted R. Smith (1906-1976) et construits de 1948 à 1985 par la société Aero Commander.

Voir aussi 
 Aero Commander 100, un quadriplace d’école et de tourisme métallique à aile haute en train classique fixe dérivé du Volaire 1050
 Aero Commander 200, un quadriplace de tourisme américain, monoplan métallique à aile basse cantilever et train classique escamotable
 Aero Commander Jet Commander, un avion d'affaires biréacteur conçu aux États-Unis mais produit durant une vingtaine d'années en Israël